Die 29. Schacholympiade 1990 der Frauen fand vom 16. November bis 4. Dezember 1990 in Novi Sad (Jugoslawien) statt.

Übersicht 

Bei der 29. Schacholympiade 1990 in Novi Sad spielten 66 Teams der Frauen.Unten ist der Endstand als komplette Fortschrittstabelle aufgeführt.

Anmerkungen zur Tabelle und Ermittlung der Platzierung 

Die Schacholympiade ist ein Mannschaftsturnier. In Novi Sad wurden 14 Runden nach Schweizer System gespielt. Beim Schweizer System werden jeweils wertungsgleiche Mannschaften untereinander ausgelost. Jede Mannschaft (Team) konnte pro Mannschaftskampf drei Spieler einsetzen. Je Mannschaftskampf werden drei Einzelpunkte (Brettpunkte) vergeben, die in der nachfolgenden Tabelle der 14 Runden unter dem Code der Gegnermannschaft angegeben sind. Der Code ist ein Kurzschlüssel für die Mannschaften. Die Summe der Brettpunkte steht unter BP. Das Ergebnis eines Mannschaftskampfes sind die Mannschaftspunkte (Sieg = 2, Unentschieden = 1, Verlust = 0).

Zur Ermittlung der Platzierung (Rg = Rang) wurden in Novi Sad folgende Wertungen herangezogen.
 BP (Summe der Brettpunkte)
 Wrtg (Buchholzwertung)
 Summe der Mannschaftspunkte

Endstand der Frauen als Fortschrittstabelle

Weblinks 

 29th Chess Olympiad (women): Novi Sad 1990 auf Olimpbase

1990 Frauen
Liste (Schach)
Schachveranstaltung 1990
Frauenschachturnier